Литва́к — еврейская фамилия (, см. литваки).

Известные носители 
Литвак:
 Литвак, Александр Григорьевич (род. 1940) — российский физик, академик РАН, директор ИПФ РАН (Нижний Новгород).
 Литвак, Анатоль (1902—1974) — режиссёр и продюсер.
 
 Литвак, Леонид Борисович (1889—1970) — украинский советский невропатолог.
 
 Литвак, Нелли Владимировна — российский и голландский математик.
 Литвак, Олег Михайлович (1949—2019) — украинский юрист, доктор юридических наук.
 Литвак, Паул — советский литовский киноактёр.
 Литвак, Светлана Анатольевна (род. 1959) — российская поэтесса и перформансист.
 Литвак, Хайме (1933—2006) — мексиканский антрополог.

См. также 
 Литваки

Примечания